Медаль Рэлея () — ежегодная научная награда Акустического института (Великобритания) за выдающиеся достижения в акустике. Награда учреждена в честь британского физика Джона Уильяма Стретта, лорда Рэлея (1842−1919).

Список награждённых 

 1970: 
 1975: Peter Hubert Parkin
 1977: Леонид Максимович Бреховских
 1978: 
 1979: Edgar Albert George Shaw
 1980: Philip E. Doak
 1981: Karl Uno Ingard
 1982: Geoffrey Barratt Warburton
 1983: Eugen J. Skudrzyk
 1984: Джон Фокс Уильямс
 1985: 
 1986: 
 1987: Манфред Роберт Шрёдер
 1988: 
 1989: Henning E. von Gierke
 1990: Frank Fahy
 1991: Manfred Heckl
 1992: Джеймс Лайтхилл
 1993: Michel Bruneau
 1994: Edward Frank Evans
 1995: Richard H. Lyon
 1996: Keith Attenborough
 1997: Leif Bjorno
 1998: William Anthony Ainsworth
 1999: George C. Maling
 2000: Виктор Крылов
 2001: 
 2002: Philip Nelson
 2003: Hugo Fastl
 2004: Alan Cummings
 2005: 
 2006: Michael Fleming E. Barronn
 2007: Michael Howe
 2008: C. H. Harrison
 2009: Colin Hansen
 2010: Bob Craik
 2011: John Bradley
 2012: Yui Wei Lam
 2013: Jacques Yves Guigné
 2014: 
 2014: 
 2015: 
 2016: Rupert Thornely-Taylor
 2017: Juan Antonio Gallego Juárez
 2018: David Thompson

См.также 
 Список лауреатов с сайта Акустического института
 Медаль Тиндаля

Примечания 

Рэлея медаль
Рэлея медаль

Медали Великобритании
Научные награды Великобритании
Награды по алфавиту
Акустический институт (Великобритания)